choro (inaczej kolo) – bułgarski taniec ludowy
 chôro, choro – brazylijski styl muzyczny